Jak dwie krople wody (ang. So Little Time) – amerykański serial telewizyjny z lat 2001-2002, z udziałem Mary-Kate i Ashley Olsen, w reżyserii Marka Cendrowskiego
 Jak dwie krople wody (fr. À ton image) – francuski film science-fiction z roku 2004, w reżyserii Aruny Villiers